World TeamTennis 2013 — летняя профессиональная командная теннисная лига, игры которой проходят в США в июле 2013 года. Представляет собой тридцать восьмой сезон профессионального турнира World TeamTennis. Чемпионом в третий раз подряд и четвёртый раз за последние пять лет стала команда «Вашингтон Каслс».

Команды-участницы 

В играх лиги принимают участие восемь команд, разбитых на две конференции по географическому признаку. Команды представляют шесть штатов США и округ Колумбия.

Турнирная таблица 
Команды внутри каждой конференции играют в основном между собой, отдельные игры проводя с командами из другой конференции. Каждая команда проводит в рамках группового турнира по 14 игр (семь дома и семь на выезде) по 5 сетов — в мужском одиночном, женском одиночном, мужском парном, женском парном и смешанном парном разряде. По две лучших команды в каждой конференции разыгрывают финалы конференций, победители которых встретятся в финале лиги. Круговой этап турнира проходил с 7 по 24 июля. Финальные матчи конференций пройдут 25 июля 2013 года на домашних кортах победителей конференций, а финал — 27 июля на домашнем корте команды-победительницы Восточной конференции.

Групповой этап

Восточная конференция

Западная конференция

Финалы конференций 
Финалы конференций прошли 25 июля на домашних кортах победителей конференций.

Финал лиги 

Финальный матч прошёл 28 июля в Вашингтоне — на домашнем корте победителя Восточной конференции.

Лидеры лиги 

 Самый ценный игрок (MVP) сезона среди женщин: Мартина Хингис («Вашингтон Каслс», второй раз подряд)
 Самый ценный игрок сезона среди мужчин: Жан-Жюльен Ройер («Спрингфилд Лейзерс»)
 Лучшие новички: Алиса Клейбанова («Спрингфилд Лейзерс»), Стив Джонсон («Ориндж Каунти Брейкерз»)
 Самый ценный игрок финала: Бобби Рейнольдс («Вашингтон Каслс»)
 Тренер года: Мерфи Дженсен («Вашингтон Каслс», третий раз подряд)

Ключевые события 
9 июля, выиграв свой второй матч в сезоне, команда «Вашингтон Каслс» установила новый рекорд для всех профессиональных лиг США по продолжительности победных серий. Одержав 34 победы подряд в регулярном сезоне, «Каслс» превзошли рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс», установленный в сезоне 1971—1972 годов в НБА. Но уже в следующей игре победную серию прервала команда «Тексас Уайлд» — новичок лиги, победив «Каслс» на своём корте.

Примечания

См. также 
 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2013
 Клубный чемпионат Франции по теннису среди женщин 2014

Ссылки 
 Общая информация о сезоне 

США
Теннис
Июль 2013 года
2013